Варбург () — рід німецьких євреїв, що походить від процвітаючого банкіра XV століття. Відомі носії: 

 Абі Варбург (1866-1929) — німецький мистецтвознавець 
 Макс Варбург (1867-1946) — німецький та американський банкір 
 Пол Варбург (1868-1932) — ініціатор створення Федеральної резервної системи США 
 Фелікс Варбург (1871-1937) — німецький та американський фінансист 
 Отто Варбург — німецький (німецько-ізраїльський) ботанік, професор тропічного сільського господарства та сіоніст 
 Отто Генріх Варбург (1883-1970) — німецький біохімік, лауреат Нобелівської премії 
 Джеймс Пол Варбург (1896-1969) — американський фінансист

Див. також 
 Варбург — місто в Німеччині
 Варбург — село в Канаді.
 Битва при Варбурзі